

Biografia
Rappresentò  ai Giochi olimpici estivi di , classificandosi 16º nella staffetta 4x100 m stile libero e 19º nella 4x100 m misti.

Collegamenti esterni